

Persone
 Alberto Cavalieri (1927-2011) – pittore e scultore italiano
 Agustín Cavalieri (1982) – ex rugbista a 15 argentino
 Anita Raffaella Cavalieri (1884-1969) – scultrice e poetessa italiana
 Antonio Cavalieri Ducati (1853-1927) – ingegnere e imprenditore italiano
 Bonaventura Cavalieri (1598-1647)– matematico italiano, ideatore dell'omonimo principio
 Caterina Cavalieri, nata Katharina Cavalier (1755-1801) – soprano austriaco
 Clara Archivolti Cavalieri (1852-1945) – filantropa italiana
 Diego Cavalieri (1982) – calciatore brasiliano
 Emilio de' Cavalieri (1550-1602) – compositore e organista italiano
 Emilio Giacomo Cavalieri – vescovo cattolico
 Enrico Cavalieri (1957) – ex calciatore italiano
 Gasparo Cavalieri (1648-1690) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Giacomo Cavalieri (1565-1629) – cardinale italiano
 Gianni Cavalieri, propr. Vittorio Cavalieri (1908-1955) attore italiano, fratello dell'attore Gino
 Gino Cavalieri, propr. Luigi Cavalieri (1895-1992) – attore italiano
 Giovan Battista Cavalieri, o Giovanni Battista de’ Cavalleris (1525-1601) – incisore ed editore italiano
 Katherina Cavalieri (1755-1801) – soprano austriaco
 Lina Cavalieri, propr. Natalina Cavalieri (1875-1944) – soprano e attrice cinematografica italiana
 Ludovico Cavalieri, o Cavaleri (1867-1942) – pittore italiano
 Paola Cavalieri (1950) – filosofa italiana
 Pio Franchi de' Cavalieri (1869-1960) – luogotenente del Sovrano Militare Ordine di Malta
 Pico Deodato Cavalieri (1873-1917) – militare e aviatore italiano
 Renato Cavalieri (1927) – ex calciatore italiano
 Tommaso de' Cavalieri (1509-1587) – nobile italiano
 Vittorio Cavalieri, o Cavalleri (1860-1938) – pittore italiano

Altro
 I cavalieri – commedia teatrale di Aristofane
 Rugby Club I Cavalieri – squadra di rugby di Prato
 Cavalieri – personaggi dei Cavalieri dello zodiaco

Pagine correlate
 Cavaliere (disambigua)